

Codici 
 ldp – codice ISO 639-3 della lingua tso

Informatica 

Label Distribution Protocol, Protocollo addizionale a OSPF per creare percorsi LSP  tra LER.
The Linux Documentation Project, progetto per il mantenimento della documentazione riguardante Linux

Politica
Lotta di Popolo, associazione neofascista

Medicina
Lesione da pressione